Imię i nazwisko Aleksandros Nikolopulos nosili lub noszą m.in.:
 Aleksandros Nikolopulos (1875–?) – grecki sztangista, medalista olimpijski z 1896
 Aleksandros Nikolopulos  (ur. 1970) – grecki pięcioboista nowoczesny, olimpijczyk z 1992